Анатолий Громов:
 Громов, Анатолий Александрович (1907—1997) — советский директор Первого государственного подшипникового завода, Герой Социалистического Труда.
 Громов, Анатолий Матвеевич (1924—2015) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.